Олешковичи — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Олешковичи — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Олешковичи — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.

Украина 
 Олешковичи — село в Рожищенском районе Волынской области.

См. также 
 Олешковичи Первые — деревня в Каменецком районе Брестской области Белоруссии.
 Олешковичи 2 — деревня в Белыничском районе Могилёвской области Белоруссии.
 Алешковичи — населённый пункт в России